Анапка — река на северо-востоке полуострова Камчатка.

Длина реки — 89 км. Площадь водосборного бассейна — 1860 км². Протекает по территории Карагинского района Камчатского края. Впадает в залив Уала.

Близ устья реки расположен заброшенный в 1970-х годах одноимённый рыбацкий посёлок.

Возможное происхождение гидронима от эским. Анапкай — «ветреное место». На языке местных коряков Гэныпкын — «место причаливания».

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 11 км: Луянываям
 12 км: река без названия
 12,5 км: река без названия
 29 км: Утваям
 40 км: река без названия
 45 км: река без названия
 52 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19060000312120000008335.

Примечания 

Реки, впадающие в Карагинский залив
Реки Карагинского района